Riesgo ist der Familienname folgender Personen:
 Asier Riesgo (* 1983), spanischer Fußballtorhüter
 José Riesgo (1919–2002), spanischer Schauspieler
 Walter Riesgo (≈1951–2014), uruguayischer Politiker